Rasta Revolution – album zespołu Bob Marley & The Wailers wydany w 1974 roku.

Lista utworów

Strona A

Strona B

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Kompilacje Boba Marleya & The Wailers
Albumy muzyczne wydane w roku 1974